Capmany kan syfta på följande:

Personer 
 Antonio de Capmany (1742–1813), spansk författare
 Maria Aurèlia Capmany (1918–1991), spansk författare

Platser

Spanien 

 Capmany (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Capmany (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar